Aimulosia är ett släkte av mossdjur. Aimulosia ingår i familjen Buffonellodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Aimulosia